czarna sobota – seria aresztowań w 1946
 czarna sobota – pożary buszu w 2009